Matata peut faire référence à :

Patronymes 
 Augustin Matata Ponyo (1964-), homme d'État kino-congolais.
 Gouvernement Matata I et Gouvernement Matata II en République démocratique du Congo.
 Cobra Matata, de son vrai nom Banaloki Matata, chef d'un groupe armé congolais.
 Jean-Christophe Matata (1960-2011), auteur-compositeur-interprète burundais.

Toponymes 
 Grottes de Matata, situées dans la commune de Meschers-sur-Gironde, en Charente-Maritime.
 ville de Matata située dans la Baie de l'Abondance de l' Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Divers 
 Hakuna matata est une devise issue de l'expression swahilie Hakuna matatizo, signifiant « il n'y a pas de problème ».
 Le Roi lion 3 : Hakuna Matata, long-métrage d'animation des studios Disney, sorti en 2004.
 Matata (jeu) : jeu pour apprendre les tables de multiplications